;
 Jean-Jacques Laubry (1916-2001), compositeur français.